Filme 8 mm — bitola cinematográfica
 8 mm (filme), com Nicholas Cage
 8mm (banda) — banda norte-americana formada em 2004
 Super-8 — formato cinematográfico desenvolvido nos anos 1960
 Video8 — formato inventado pela Sony em 1985 para concorrer com o VHS
 7,92×57mm Mauser — calibre desenvolvido na Alemanha

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música